Saro (volk), volk in Nigeria.
 Saro (Cantabrië), gemeente in de Spaanse provincie Cantabrië
 Särö, plaats in de Zweedse gemeente Kungsbacka
 Silla (Korea), een van de drie koninkrijken van het oude Korea.